A 2019-es sakkvilágkupa a 2021-es sakkvilágbajnokság versenysorozatának egyik kvalifikációs versenye, amelyet 2019. szeptember 9–október 4. között rendeztek Hanti-Manszijszkban. A zónaversenyekről továbbjutott, illetve más eredményeik alapján kiemelt 128 versenyző mérkőzött egyenes kieséses kétfordulós összecsapásokon az első két helyért, amely a világbajnokjelöltek versenyére való továbbjutást jelentette.

Az eseményre a magyar sakkozók közül Berkes Ferenc és Gledura Benjámin a 2019-es Sakk-Európa-bajnokságon elért eredményével kvalifikálta magát, Rapport Richárd Élő-pontszáma alapján indulhatott volna, de nem vett részt a versenyen. A két résztvevő magyar nem jutott túl az első fordulón.

A győzelmet Tejmur Radzsabov szerezte meg, miután a döntőben háromszori hosszabbítás után az 5 perces villámjátékokban legyőzte Ting Li-zsent. Ők ketten kvalifikálták magukat a 2021-es sakkvilágbajnokság világbajnokjelölti versenyére.

Előzmények 
A világkupán való részvételre kvalifikációt biztosító címek és versenyek:
Világbajnok (1 fő)
WC: a 2017-es sakkvilágkupa elődöntősei (4 fő);
WWC: a 2018-as női sakkvilágbajnok (1 fő);
J17 és J18: a 2017. és a 2018. évi junior sakkvilágbajnok (2 fő);
R: a 2018. augusztus és 2019. július közötti átlag-Élő-pontszám alapján (18 fő);
E18 és E19: a 2018. és a 2019. évi Európa-bajnokság alapján (24 és 22 fő);
AM18 és AM19: a 2018. évi és a 2019. évi amerikai kontinensbajnokság eredményei alapján (4–4 fő)
AS18 és AS19: a 2018. évi és a 2019. évi Ázsia-bajnokság eredményei alapján (5–5 fő);
AF: a 2019. évi Afrika-bajnokság eredménye alapján (2 fő);
Z2.1 (USA bajnoksága) (5), Z2.2 (Kanada bajnoksága) (1), Z2.3 (2), Z2.4 (2), Z2.5 (2), Z3.1 (1), Z3.2 (1), Z3.3 (2), Z3.4 (2), Z3.5 (2), Z3.6 (Óceánia bajnoksága) (1), Z3.7 (1), Z4.1 (1), Z4.2 (1), Z4.3 (1), Z4.4 (1)  zónaversenyek eredményei alapján;
ACP: az ACP Tour azon legjobb helyezést elért versenyzője, aki a fentebbi versenyeken nem kvalifikálta magát (1 fő);
PN: a FIDE-elnök szabadkártyája (5 fő);
ON: a szervező bizottság szabadkártyája (4 fő).

Kvalifikációt szerzett versenyzők
Az alábbi lista ismerteti a kvalifikációt szerzett, illetve a visszalépések utáni helyettesítések eredményeként a tornán indulásra jogosult versenyzők névsorát.

A nevek mellett a zárójelben levő rövidítés az Előzmények szakaszban felsorolt kvalifikáció típusát jelzi. A résztvevők nemzetközi nagymesterek, kivéve ha a nevük után IM (nemzetközi mester) vagy FM (FIDE-mester) szerepel. A sorsolási szám a FIDE által 2019. augusztus 1-én kiadott hivatalos lista szerinti.

A versenytől távolmaradók és helyettesítőik
A kvalifikációval rendelkező versenyzők közül az alábbiak jelentették be távolmaradásukat:
Magnus Carlsen világbajnok;
Csü Ven-csün női világbajnok;
Visuvanátan Ánand úgy döntött, hogy a kieséses rendszerű világkupa helyett a svájci rendszerű, október 10-én kezdődő, kiszámíthatóbb FIDE Grand Swiss Tournament versenyen igyekszik kiharcolni a világbajnokjeltöltek versenyébe való továbbjutást.
Vlagyimir Kramnyik 2019 januárjában befejezte a profi versenyzést;
Rapport Richárd;
Veszelin Topalov.

Helyettük került a résztvevők közé az átlagos Élő-pontszám alapján Dmitrij Andrejkin, Arkadij Naiditsch, Vidit Gujrathi, Vlagyimir Fedoszejev, Jevgeyij Tomasevszkij és Michael Adams.

A Z2.1 zónából továbbjutó Fabiano Caruana helyett a 2019-es pán-amerikai bajnokságban elért eredménye alapján az argentin Alan Pichot indulhatott, mivel a Z2.1 zónában soron következő versenyző nem érte el az 50%-ot.
A Z3.6 zónából a világkupán való részvételtől visszalépő Max Illingworth helyett Shaun Press indulhat.
A FIDE elnök szabadkártyájával jogosultságot szerzett Salem A. R. Saleh visszalépése után a szabadkártyát az üzbég Nodirbek Abdusattorov kapta.

A verseny szabályai 
A mérkőzések két játszmából állnak (kivéve a döntőt és a 3. helyet eldöntő mérkőzést, amelyek négy játszmából). A versenyzőknek 90 perc áll rendelkezésre az első 40 lépés megtételére. Ha ez alatt a játszma nem fejeződik be, akkor még fejenként 30 percet kapnak a játszma befejezésére. A játszma elejétől kezdve lépésenként 30 másodperc többletidőben részesülnek. Egyenlőség esetén két rapidjátszma következik 25 perc gondolkodási idővel és lépésenként 10 másodperc többletidővel. Ha még ekkor sem született döntés, akkor két rövidített rapidjátszmára került sor 10 perc gondolkodási idővel és lépésenként 10 másodperc többletidővel. Ha továbbra is egyenlőség áll fenn, akkor két villámjátszma következik 5 perc gondolkodási idővel és lépésenként 3 másodperc többletidővel. Ha még a villámjátszmák után is egyenlő lenne az állás, akkor egy armageddonjáték dönt, amelyben világosnak 5 perc, sötétnek 4 perc áll rendelkezésre, amelyben a 61. lépéstől 2 másodperc többletidőt kapnak, és döntetlen esetén sötét győzelmét hirdetik ki.

Az egyes játszmákban a 30. lépés előtt tilos döntetlenben kiegyezni. Ez alól kivételt képez a versenybíró előtti többszöri lépésismétlés.

A díjazás

A versenynapok
Az 1–6. fordulókra fordulónként három-három nap alatt kerül sor. Az első két nap a két klasszikus időbeosztású játszmára, a harmadik napon az esetleges rájátszás játszmáira van fenntartva. A döntő, valamint a 3. és 4. helyett eldöntő mérkőzés öt napos, amelynél az első négy a klasszikus időbeosztású játszmákra, az ötödik a rájátszás játszmái számára van fenntartva.

 1. forduló: szeptember 10-12.
 2. forduló: szeptember 13-15.
 3. forduló: szeptember 16-18.
Pihenőnap: szeptember 19.
 4. forduló: szeptember 20-22.
 5. forduló (negyeddöntő): szeptember 23-25.
 6. forduló (elődöntő): szeptember 26-28.
 Pihenőnap: szeptember 29.
 Döntő és helyosztó: szeptember 30-október 4.

Eredmények, 1–4. forduló

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

5–7. forduló

A 3. helyért
A négy klasszikus időbeosztású játszmában a mérkőzés nem dőlt el, ezért két 25 perces rapidjátszmára került sor. A 3. helyet a francia Maxime Vachier-Lagrave szerezte meg, mután a rájátszásban szerzett két győzelemmel 4–2 arányban nyert a kínai Jü Jang-ji ellen.

Az 1. helyért 
A négy klasszikus időbeosztású játszmában a mérkőzés nem dőlt el, ezért először két 25 perces rapidjátszmára került sor. Miután ezekben sem született döntés, két 10 perces rapidjátszma következett. Ezek sem döntöttek, így két 5 perces villámjátékra került sor, amelyeket Tejmur Radzsabov nyert meg, így ő lett a 2019-es világkupa győztese.

Jegyzetek

Források
A világkupa versenyszabályzata: 
A verseny hivatalos honlapja 

vilégkupa
Sakkvilágkupák
Oroszország sportélete